Il doppio del torneo di tennis Rocky Mount Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mark Merklein e Eric Taino che hanno battuto in finale Huntley Montgomery e Brian Vahaly 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Paul Rosner /  Glenn Weiner (quarti di finale)
 Mark Merklein /  Eric Taino (Campioni)

 Scott Humphries /  Kevin Kim (primo turno)
 Jaymon Crabb /  Peter Luczak (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Rocky Mount Challenger 2002